Priocnemis gussakovskii  — вид дорожных ос рода Priocnemis (подрод Umbripennis, Pompilidae).

Распространение 
Дальний Восток: Приморский край (в том числе,  заповедник Кедровая Падь, Лазовский заповедник, Уссурийский  заповедник),  Хабаровский край (Большехехцирский заповедник), Амурская область, Республика Корея.

Описание 
Длина тела самцов 7,0—9,0 мм, самок — 8,0—11,0 мм. Основная окраска тела чёрная. Лёт отмечен в мае, июне и июле. Предположительно, как и другие виды своего рода охотятся на пауков. Вид был назван в честь российского гименоптеролога Всеволода Владимировича Гуссаковского (1904-1948).

Примечания

Литература 
 Гуссаковский В. В. 1930. Обзор палеарктических видов рода Priocnemis (Нуmenoptera, Psammocharidae) // Ежегодн. Зоол. Муз. 1930. Т. 31, вып. 2. С. 227–290.

Ссылки 
 
 
 
 

Priocnemis
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1988 году
Эндемики Дальнего Востока
Таксоны насекомых, названные в честь людей